Fresh pode ser:

Fresh (1994)
Fresh (2022)
The Fresh Prince of Bel-Air
Fresh Records
Fresh Cream
Subway Fresh Fit 500
Doug E. Fresh
Fresh Fruit For Rotting Vegetables
Fresh as a Daisy - The Singles

Desambiguação

ru:Fresh